Il singolare del Virginia Slims of Houston 1994 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1994.

Conchita Martínez era la detentrice del titolo, ma ha perso in semifinale contro Sabine Hack.

Sabine Hack ha battuto in finale 7–5, 6–4 Mary Pierce.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Conchita Martínez (semifinali)
  Martina Navrátilová (secondo turno)
  Magdalena Maleeva (secondo turno)
  Mary Pierce (finale)

 Lindsay Davenport (secondo turno) 
 Zina Garrison-Jackson (primo turno) 
 Sabine Hack (campionessa) 
 Barbara Rittner (primo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Houston 1994